Провинция Леон () входит в автономное сообщество Кастилия-Леон и включает в себя муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Леона также объединены в комарки: Вальдерия, Вальдетуэхар, Вега-дель-Эсла, Кабрера, Ла-Сепеда, Монтанья-Оксиденталь, Монтанья-Орьенталь, Ордас, Парамо-Леонес, Рибера-дель-Куруэньо, Рибера-дель-Обриго, Саагун, Тьерра-де-Альманса, Тьерра-де-Асторга, Тьерра-де-Леон, Тьерра-де-Руэда, Тьерра-де-Сеа, Тьерра-ле-Баньеса и Эль-Бьерсо.

Провинция Леон занимает площадь в  км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Леон, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Леона — Тручас (301,38 км²), а самый маленький — Оспиталь-де-Орбиго (4,8 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Леон, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Леон указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Асебедо
 2 — Альгадефе
 3 — Алиха-дель-Инфантадо
 4 — Альманса
 5 — Ардон
 6 — Арганса
 7 — Асторга
 8 — Бальбоа
 9 — Бархас
 10 — Бембибре
 11 — Бенавидес
 12 — Бенуса
 13 — Берсианос-дель-Парамо
 14 — Берсианос-дель-Реаль-Камино
 15 — Берланга-дель-Бьерсо
 16 — Бока-де-Уэргано
 17 — Боньяр
 18 — Борренес
 19 — Брасуэло
 20 — Бурон
 21 — Бустильо-дель-Парамо
 22 — Кабаньяс-Рарас
 23 — Кабрерос-дель-Рио
 24 — Кабрильянес
 25 — Какабелос
 26 — Кальсада-дель-Кото
 27 — Кампасас
 28 — Кампо-де-Вильявидель
 29 — Кампонарайя
 30 — Кандин
 31 — Карменес
 32 — Карраседело
 33 — Каррисо
 34 — Карросера
 35 — Каруседо
 36 — Кастильфале
 37 — Кастрильо-де-Кабрера
 38 — Кастрильо-де-ла-Вальдуэрна
 39 — Кастрокальбон
 40 — Кастроконтриго
 41 — Кастроподаме
 42 — Кастротьерра-де-Вальмадригаль
 43 — Сеа
 44 — Себанико
 45 — Себронес-дель-Рио
 46 — Чосас-де-Абахо
 47 — Симанес-де-ла-Вега
 48 — Симанес-дель-Техар
 49 — Систьерна
 50 — Конгосто
 51 — Корбильос-де-лос-Отерос
 52 — Корульон
 53 — Кременес
 54 — Куадрос
 55 — Кубильяс-де-лос-Отерос
 56 — Кубильяс-де-Руэда
 57 — Кубильос-дель-Силь
 58 — Дестриана
 59 — Эль-Бурго-Ранеро
 60 — Энсинедо
 61 — Эскобар-де-Кампос
 62 — Фаберо
 63 — Фольгосо-де-ла-Рибера
 64 — Фресно-де-ла-Вега
 65 — Фуэнтес-де-Карбахаль
 66 — Гаррафе-де-Торио
 67 — Гордалиса-дель-Пино
 68 — Гордонсильо
 69 — Градефес
 70 — Грахаль-де-Кампос
 71 — Гусендос-де-лос-Отерос
 72 — Оспиталь-де-Орбиго
 73 — Игуэния
 74 — Исагре
 75 — Хоарилья-де-лас-Матас
 76 — Ла-Антигуа
 77 — Ла-Баньеса
 78 — Ла-Эрсина
 79 — Ла-Пола-де-Гордон
 80 — Ла-Робла
 81 — Ла-Весилья
 82 — Лагуна-Дальга
 83 — Лагуна-де-Негрильос
 84 — Лас-Оманьяс
 85 — Леон
 86 — Льямас-де-ла-Рибера
 87 — Лос-Барриос-де-Луна
 88 — Лусильо
 89 — Луйего
 90 — Магас-де-Сепеда
 91 — Мансилья-де-лас-Мулас
 92 — Мансилья-Майор
 93 — Марания
 94 — Матадеон-де-лос-Отерос
 95 — Матальяна-де-Торио
 96 — Матанса
 97 — Молинасека
 98 — Муриас-де-Паредес
 99 — Носеда-дель-Бьерсо
 100 — Оэнсиа
 101 — Онсонилья
 102 — Осеха-де-Сахамбре
 103 — Пахарес-де-лос-Отерос
 104 — Паласиос-де-ла-Вальдуэрна
 105 — Паласиос-дель-Силь
 106 — Парамо-дель-Силь
 107 — Перансанес
 108 — Побладура-де-Пелайо-Гарсиа
 109 — Понферрада
 110 — Посада-де-Вальдеон
 111 — Посуэло-дель-Парамо
 112 — Прадо-де-ла-Гуспения
 113 — Приаранса-дель-Бьерсо
 114 — Приоро
 115 — Пуэбла-де-Лильо
 116 — Пуэнте-де-Доминго-Флорес
 117 — Кинтана-дель-Кастильо
 118 — Кинтана-дель-Марко
 119 — Кинтана-и-Конгосто
 120 — Регерас-де-Арриба
 121 — Рейеро
 122 — Рианьо
 123 — Рьего-де-ла-Вега
 124 — Рьельо
 125 — Риосеко-де-Тапиа
 126 — Роперуэлос-дель-Парамо
 127 — Саберо
 128 — Саагун
 129 — Сан-Адриан-дель-Валье
 130 — Сан-Андрес-дель-Рабанедо
 131 — Сан-Кристобаль-де-ла-Полантера
 132 — Сан-Эмильяно
 133 — Сан-Эстебан-де-Ногалес
 134 — Сан-Хусто-де-ла-Вега
 135 — Сан-Мильян-де-лос-Кабальерос
 136 — Сан-Педро-Берсианос
 137 — Санседо
 138 — Санта-Коломба-де-Куруэньо
 139 — Санта-Коломба-де-Сомоса
 140 — Санта-Кристина-де-Вальмадригаль
 141 — Санта-Элена-де-Хамус
 142 — Санта-Мария-де-ла-Исла
 143 — Санта-Мария-де-Ордас
 144 — Санта-Мария-дель-Монте-де-Сеа
 145 — Санта-Мария-дель-Парамо
 146 — Санта-Марина-дель-Рей
 147 — Сантас-Мартас
 148 — Сантиаго-Мильяс
 149 — Сантовениа-де-ла-Вальдонсина
 150 — Сарьегос
 151 — Сена-де-Луна
 152 — Собрадо
 153 — Сото-де-ла-Вега
 154 — Сото-и-Амио
 155 — Тораль-де-лос-Гусманес
 156 — Тораль-де-лос-Вадос
 157 — Торено
 158 — Торре-дель-Бьерсо
 159 — Трабадело
 160 — Тручас
 161 — Турсиа
 162 — Урдиалес-дель-Парамо
 163 — Валь-де-Сан-Лоренсо
 164 — Вальдефресно
 165 — Вальдефуэнтес-дель-Парамо
 166 — Вальделугерос
 167 — Вальдемора
 168 — Вальдепьелаго
 169 — Вальдеполо
 170 — Вальдерас
 171 — Вальдеррей
 172 — Вальдерруэда
 173 — Вальдесамарио
 174 — Вальдевимбре
 175 — Валенсия-де-Дон-Хуан
 176 — Вальесильо
 177 — Вальверде-де-ла-Вирхен
 178 — Вальверде-Энрике
 179 — Вега-де-Эспинареда
 180 — Вега-де-Инфансонес
 181 — Вега-де-Валькарсе
 182 — Вегасервера
 183 — Вегакемада
 184 — Вегас-дель-Кондадо
 185 — Вильяблино
 186 — Вильябрас
 187 — Вильядангос-дель-Парамо
 188 — Вильядемор-де-ла-Вега
 189 — Вильяфранка-дель-Бьерсо
 190 — Вильягатон
 191 — Вильямандос
 192 — Вильяманин
 193 — Вильяманьян
 194 — Вильямартин-де-Дон-Санчо
 195 — Вильямехиль
 196 — Вильямоль
 197 — Вильямонтан-де-ла-Вальдуэрна
 198 — Вильяморатьель-де-лас-Матас
 199 — Вильянуэва-де-лас-Мансанас
 200 — Вильяобиспо-де-Отеро
 201 — Вильяорнате-и-Кастро
 202 — Вильякехида
 203 — Вильякиламбре
 204 — Вильярехо-де-Орбиго
 205 — Вильярес-де-Орбиго
 206 — Вильясабарьего
 207 — Вильяселан
 208 — Вильятурьель
 209 — Вильясала
 210 — Вильясансо-де-Вальдерадуэй
 211 — Сотес-дель-Парамо

Примечания

Ссылки 

 
 

провинция Леон
Леон